Crna legenda  je pojam koji se koristi za skup predrasuda i negativnih osjećaja koja osobe, skupine, narodi ili organizacije drže o drugim osobama, skupinama, organzacijama narodima ili državama.

Primjene

Crne legende se koriste u propagandnim svrhama da bi se obezvrijedilo i ponizio neki protivnik, i obilno se koristi u oblicima specijalnog/obavještajnog rata. Primjerice Englezi koriste podrugljive pojmove koji sadrže imenicu Dutch (nizozemsko) kao: Dutch courage (nizozemska hrabrost - hrabrost koja se dobiva nakon intoksikacije s alkoholom), dutch oven (nizozemska pećnica - ispuštanje vjetra iz stražnicu ispod pokrivača), dutch nugget (nizozemski zlatni grumen - maloumnik). Ovo pejorativno korišenje riječi (dutch - nizozemsko) seže do 17. stoljeća i rivalstva između Nizozemske i Engleske. Crne legende su se također širile o Španjolskoj od strane Engleza tokom 17. stoljeća kao zemlja inkvizicije i etničkog čištenja. Slične crne legende stvorene su o Hrvatima, kao netoleratnom, divljem narodu koji ima opsesivnu aferu s ustaštvom i da mnogi njegovi pripadnici u sebi nose genocidni gen.

Progoni
Legenda